Drahos István (1895–1968) festőművész, grafikus, ex libris-készítő
 Drahos István (1931–1994) gépészmérnök, egyetemi tanár